Les mots arvensis et arvense sont des déclinaisons, notamment le nominatif singulier (masculin ou féminin pour le premier, neutre pour le second), d'un adjectif latin signifiant « des champs, des prairies ».

En taxonomie, arvensis et arvense servent d'épithète spécifique pour nommer diverses espèces de plantes. Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : arvensis, arvense.

Épithète spécifique